Giuramento di sangue (20 Mule Team), film del 1940 diretto da Richard Thorpe
Giuramento di sangue (Blood Oath), film del 1990 diretto da Stephen Wallace 
Giuramento di sangue (Retour à Rédemption romanzo di Patrick Graham) (2011)